Шарла:

 Шарла (приток Большого Кинеля) — река в Оренбургской области России.
 Шарла (приток Большого Черемшана) — река в Республике Татарстан и Самарской области России.